Isola Grande, detta anche Isola Lunga – isola del miniarcipelago delle isole dello Stagnone
 Isola Grande di Marzamemi – isola del mar Ionio siciliano
 Isola Grande (o isola dei Conigli) – isola del mar Ionio pugliese
 Isola Grande (Ilha Grande) – isola dell'Oceano Atlantico, in Brasile, nello stato di Rio de Janeiro
 Isola Grande di Gurupá (Ilha Grande do Gurupá) – isola del delta del Rio delle Amazzoni 
 Isola Grande della Terra del Fuoco (Isla Grande de Tierra del Fuego) – isola principale dell'arcipelago della Terra del Fuoco
 Isola Grande – antico toponimo di San Clemente (Sveti Klement), isola maggiore delle isole Spalmadori in Croazia
 Isola Grande (Groote Eylandt) – isola del Golfo di Carpentaria, nell'Australia nord-orientale

Pagine correlate 
Isla Grande